Arbor Glen bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arbor Glen (Pennsylvania), im Montgomery County
 Arbor Glen (Virginia), im Stafford County